Rage Against the Machine — музичний альбом гурту Rage Against the Machine, який був опублікований 3 листопада 1992 року під лейблом Epic Records. 

Альбом включений до Списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone на 368-й позиції.
На обкладинці платівки зображений відомий знімок американського журналіста та фотографа Малкольма Брауна, на якому зображено ритуальне самогубство в'єтнамського буддійського монаха Тхить Куанг Дика (в'єт. Thích Quảng Đức) у Сайгоні у 1963 році, який протестував проти правління президента Південного В'єтнаму Нго Дінь Дьєма (в'єт. Ngô Đình Diệm).

Список пісень 
 «» — 4:05
 «» — 5:14
 «Take the Power Back» — 5:37
 «Settle for Nothing» — 4:48
 «» — 5:10
 «Know Your Enemy» — 4:56
 «Wake Up» — 6:04
 «Fistful of Steel» — 5:31
 «Township Rebellion» — 5:24
 «» — 6:07

Посилання 

Альбоми Rage Against the Machine
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Epic Records